Nositelky jména Kateřina Saská
 Kateřina Saská (1421–1476), manželka Fridricha II. Braniborského
 dcera saského vévody a kurfiřta Fridricha I.
 Kateřina Saská (1453–1534), manželka Hynka z Poděbrad
 dcera saského a lucemburského vévody Viléma III.
 Kateřina Saská (1468–1524), provdaná tyrolská hraběnka a  brunšvicko-calenberská vévodkyně
 dcera saského vévody Albrechta III.